Palo verde puede referirse a:
 el nombre común de las especies del género Parkinsonia; o
 el nombre común de la planta Esenbeckia berlandieri.
 el nombre común de la planta '''''Vallesia glabra